Координатное представление может означать:

 Координатное представление (квантовая механика) — координатное представление операторов в квантовой механике;
 Координатное представление волновой функции — координатное представление волновой функции в квантовой механике.